El acrónimo RCA puede referirse a:

 el conector RCA, un tipo de conector eléctrico común en el mercado audiovisual;
 la República Centroafricana
 la Radio Corporation of America, una marca registrada usada por Thomson SA y Sony BMG Music Entertainment.
 La toxina RCA, presente en el ricino.
 la compañía discográfica RCA Records.
 Rugby Club Auxerrois, un club de rugby francés ubicado en Auxerre.
 RCA Grupo Editor, que agrupa a Editorial Formación Alcalá, Editorial Alcalá Grupo, Editorial Zumaque y Editorial M1C.
Radio Club Argentino